Le FK Jablonec est un club tchèque de football basé à Jablonec nad Nisou.

Historique 
 1945 : fondation du club sous le nom de Cesky SK Jablonec
 1945 : le club est renommé SK Jablonec
 1948 : le club est renommé Sokol Jablonec
 1949 : le club est renommé ZSJ Preciosa Jablonec
 1953 : le club est renommé DSO Jiskra Jablonec
 1961 : le club est renommé J Jiskra Bizuterie Jablonec
 1964 : le club est renommé TJ LIAZ Jablonec
 1993 : le club est renommé SK Sklobizu Jablonec
 1994 : le club est renommé FK Jablonec
 1997 : le club est renommé FK Jablonec 97
 1997 :  à une coupe d'Europe (C3, saison 1997-1998)
 2008 : le club est renommé FK Baumit Jablonec
 2015 : le club est renommé FK Jablonec

Bilan sportif

Palmarès 
 Championnat de Tchéquie
 Vice-champion : 2010

 Coupe de Tchéquie
 Vainqueur : 1998 et 2013
 Finaliste : 2003, 2007, 2010, 2015, 2016, 2018

 Supercoupe de Tchéquie
 Vainqueur : 2013

Bilan par saison

Bilan européen 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier

Légende

Personnages du club

Effectif actuel

Anciens joueurs 
  Vaclav Drobný
  Milan Fukal
  Tomáš Holeš
  Pavel Horváth
  Luboš Hušek
  David Lafata
  Marek Matějovský
  Tomáš Necid
  Ladislav Novak
  Tomáš Pekhart
  Milan Petržela
  Svatopluk Pluskal
  Stanislav Tecl
  Lukáš Vácha
  Jaroslav Zelený
  Ján Greguš

Entraineurs

Adversaires européens

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Club de football en Tchéquie
Club de football fondé en 1945
Sport à Jablonec nad Nisou